Die UEFA Europa League 2010/11 war die 40. Auflage des zweitwichtigsten Wettbewerbs für europäische Fußballvereine, der bis zur Saison 2008/09 unter der Bezeichnung UEFA-Pokal stattfand. Am Wettbewerb nahmen in dieser Saison 194 Klubs aus allen 53 Landesverbänden der UEFA teil.

Die Saison begann mit den Hinspielen der ersten Qualifikationsrunde am 1. Juli 2010 und endete mit dem Finale am 18. Mai 2011 im Aviva Stadium in Dublin (wegen des Sponsorennamens zum Finale Dublin-Arena), das der FC Porto mit 1:0 durch ein Tor von Falcao gegen Sporting Braga gewann. Es war das erste Mal, dass nach der Abschaffung des Europapokals der Pokalsieger eine als Pokalsieger in die UEFA Europa League gestartete Mannschaft den Wettbewerb gewann.

Torschützenkönig des Wettbewerbs wurde der Kolumbianer Falcao vom Sieger FC Porto mit dem Europapokal-Saisonrekord von 17 Toren.

Der FC Porto qualifizierte sich durch diesen Sieg für den UEFA Super Cup 2011.

Modus 
Die Teilnehmer qualifizierten sich über die nationalen Meisterschaften und Pokalwettbewerbe der UEFA-Mitgliedsverbände. Automatisch im Hauptwettbewerb startberechtigt war nur der Titelträger des Vorjahres, sofern er nicht in der höherwertigen Champions League antrat. Alle weiteren Teilnehmer wurden durch die Qualifikationsrunden ermittelt, oder traten als Verlierer der Champions-League-Qualifikation in den Wettbewerb ein.
Drei Qualifikationsrunden fanden zwischen Anfang Juli und Anfang August 2010 statt. Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wurde zwecks besserer Vermarktung „Play-off-Runde“ genannt, diese Spiele fanden Ende August 2010 statt. Wann eine Mannschaft in die Qualifikation einstieg, hing von der Platzierung des Vereins in der nationalen Meisterschaft sowie der Positionierung des Heimatverbandes in der UEFA-Fünfjahreswertung 2009 ab. In jeder Qualifikationsrunde wurden die Teilnehmer anhand ihres Klub-Koeffizienten (KK) hälftig in gesetzte und ungesetzte Vereine unterteilt, rein nationale Paarungen waren dabei ausgeschlossen.

In der anschließenden Gruppenphase wurden 48 Teams anhand des Klubkoeffizienten auf vier Lostöpfe verteilt, und anschließend per Losverfahren in zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften eingeteilt. Jede Gruppe spielte analog zur UEFA Champions League eine Vollserie aus Hin- und Rückspielen aus, somit umfasste die Gruppenphase sechs Spieltage.

Die Tabellenersten und -zweiten der Gruppenphase erreichten die Finalrunden, dritt- und viertplatzierte Teams schieden aus. Zu diesen 24 Teams stießen noch die acht Gruppendritten aus der Gruppenphase der UEFA Champions League. Somit erreichten 32 Teams die K.-o.-Phase, in der die Gegner für jede Runde getrennt zugelost wurden, welche jeweils in Hin- und Rückspiel gegeneinander antraten, bis die beiden Finalteilnehmer feststanden. Frühestens im Achtelfinale durften zwei Vertreter einer Nation aufeinandertreffen. Das Finale wurde in einer einzigen Partie im Mai 2011 im Aviva Stadium in Dublin entschieden.

Im Wettbewerb war es möglich, dass gemäß Rahmenspielplan und Auslosung zwei Spiele zeit- und ortsnah stattfinden sollten.
Aus sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Überlegungen wurde in solchen Fällen in Absprache mit den beteiligten Klubs das Heimrecht getauscht, oder es wurde auf einen anderen Spieltermin ausgewichen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine kleine Neuerung. Die Sonderregeln für Andorra und San Marino wurden fallen gelassen, und das Teilnehmerfeld um zwei Plätze erweitert. Von nun an starteten die Pokalsieger der Nationen auf den Rängen 52 und 53 in Runde Q1, gleich welche Nation es war. Zudem durften erstmals auch die Vizemeister der beiden letzten Ränge teilnehmen. Die Vizemeister der Ränge 33 und 34 fielen dabei von Runde Q2 und Runde Q1 zurück, so dass 54 Teams in Runde Q1 antraten, sofern es keine Nachrücker gab. Da Titelverteidiger Atlético Madrid sich zudem als nationaler Pokalfinalist qualifiziert hatte, rückten die Pokalsieger von Malta und San Marino in die zweite, und der finnische Pokalsieger in die dritte Qualifikationsrunde auf.

Qualifikation

1. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 21. Juni 2010 in Nyon
 Hinspiele: am 1. Juli 2010
 Rückspiele: am 8. Juli 2010
 Teilnahme: 52 Mannschaften, darunter waren drei Fairplay-Qualifikanten:
  (Sieger der Fair-Play-Wertung)
  (Zweiter)
  (Dritter)

|}

2. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 21. Juni 2010 (wie die erste Runde) in Nyon
 Hinspiele: am 15. Juli 2010
 Rückspiele: am 22. Juli 2010
 Teilnahme: 80 Mannschaften, darunter die 26 Siegerteams der ersten Qualifikationsrunde

|}
1 Die Partie UE Sant Julià vs. Myllykosken Pallo -47 wurde beim Stand von 0:1 nach 80 Minuten wetterbedingt abgebrochen und am nächsten Tag neu angesetzt.
2 Strafverifiziert durch die UEFA aufgrund des Einsatzes eines gesperrten Spielers
3 Strafverifiziert durch die UEFA aufgrund des Einsatzes eines gesperrten Spielers

3. Qualifikationsrunde 
 Auslosung: am 16. Juli 2010 in Nyon
 Hinspiele: am 29. Juli 2010
 Rückspiele: am 3. und 5. August 2010
 Teilnahme: 70 Mannschaften, darunter die 40 Siegerteams der zweiten Qualifikationsrunde

|}

Play-offs 
 Auslosung: am 6. August 2010 in Nyon
 Hinspiele: am 19. August 2010
 Rückspiele: am 26. August 2010
 Teilnahme: 74 Mannschaften nehmen teil, darunter die 35 Sieger aus der dritten Qualifikationsrunde und die 15 Verlierer der Dritten Qualifikationsrunde der Champions League

|}
1 Rückspiel schon am 24. August 2010.
2 Hinspiel schon am 17. August 2010, da PAOK Saloniki ebenfalls Heimrecht hatte.
3 Hinspiel schon am 17. August 2010, da Galatasaray Istanbul ebenfalls Heimrecht hatte.

Gruppenphase 
Für die Gruppenauslosung waren die 48 Teilnehmer gemäß ihren Klubkoeffizienten in vier Lostöpfe zu je zwölf Teams aufgeteilt. Topf Eins enthielt den Titelverteidiger und die elf Mannschaften mit den höchsten Koeffizienten, Topf vier die zwölf schwächsten Vertreter. Es wurden keine zwei Teams einer Nation in eine Gruppe gelost, da rein nationale Begegnungen erst ab dem Achtelfinale zugelassen sind.

Teilnehmer waren 37 Gewinner der Play-offs, sowie der Titelverteidiger Atlético Madrid und die zehn Verlierer der Champions League Play-offs Sheriff Tiraspol, der FC Salzburg, Rosenborg Trondheim, Sparta Prag, der RSC Anderlecht, die BSC Young Boys, der FC Sevilla, Sampdoria Genua, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew.

Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wird die Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt:
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Auswärtstore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 höhere Anzahl erzielter Tore
 Klubkoeffizienten

Die Gruppen wurden am 27. August um 13:00 Uhr in Monaco ausgelost.

 Spieltag 1: 16. September 2010
 Spieltag 2: 30. September 2010
 Spieltag 3: 21. Oktober 2010
 Spieltag 4: 4. November 2010
 Spieltag 5: 1./2. Dezember 2010
 Spieltag 6: 15./16. Dezember 2010

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

K.-o.-Phase

Sechzehntelfinale 
Die Tabellenersten und -zweiten der Gruppenphase kamen weiter, dritt- und viertplatzierte Teams schieden aus. Zu diesen 24 Teams stießen die acht Gruppendritten aus der Gruppenphase der UEFA Champions League. Dies waren Spartak Moskau, Sporting Braga, Ajax Amsterdam, FC Twente Enschede, Rubin Kasan, der FC Basel, Glasgow Rangers und Benfica Lissabon. Somit erreichten 32 Teams die K.-o.-Phase. Für das Sechzehntelfinale gesetzt waren die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten Gruppendritten aus der Champions League, wobei ein erneutes Aufeinandertreffen des Gruppenersten und -zweiten einer Gruppe ausgeschlossen war. Zudem durften zwei Vertreter eines Landesverbandes frühestens im Achtelfinale aufeinandertreffen.
Die Auslosung fand am 17. Dezember 2010 in Nyon statt, gespielt wurde am 17. und 24. Februar 2011.

|}
1 Das Hinspiel fand am 15. Februar 2011 statt, da PAOK Saloniki ebenfalls Heimrecht hatte.
2 Das Rückspiel fand am 22. Februar 2011 statt, da Spartak Moskau ebenfalls Heimrecht hatte.
3 Das Rückspiel fand am 23. Februar 2011 statt.

Achtelfinale 
Die Auslosung fand am 17. Dezember 2010 zusammen mit der Auslosung des Sechzehntelfinales in Nyon statt. Für die Spiele am 10. (Hinspiele) und 17. (Rückspiele) März 2011 ergaben sich folgende Begegnungen:

|}

Viertelfinale 
Die Auslosung fand am 18. März 2011 statt, gespielt wurde am 7. und 14. April 2011.

|}

Halbfinale 
Die Auslosung fand am 18. März 2011 im Anschluss an die Viertelfinal-Auslosung statt, gespielt wurde am 28. April und 5. Mai 2011.

|}

Finale

Beste Torschützen 

Nachfolgend sind die besten Torschützen der Europa-League-Saison (ohne Qualifikation) aufgeführt. Die Sortierung erfolgte analog zur UEFA-Torschützenliste nach Anzahl der Tore und bei gleicher Trefferzahl anhand der Spielminuten.

Eingesetzte Spieler FC Porto 

* Walter (4/–), Ukra (1/–) und André Castro (1/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 

 Offizielle Site der UEFA zur Saison 2010/11

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11